Аи-ле-О-Клоше:

 Аи-ле-О-Клоше — населённый пункт на севере Франции, регион Пикардия, департамент Сомма, округ Абвиль.
 Аи-ле-О-Клоше — кантон во Франции, находится в регионе Пикардия, департамент Сомма.